Chladni ist:

Familienname folgender Personen:

 Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827), deutscher Naturwissenschaftler
 Ernst Martin Chladni (1715–1782), deutscher Jurist
 Georg Chladni (1637–1692), evangelischer Theologe
 Johann Martin Chladni (1710–1759), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Justus Georg Chladni (1701–1765), deutscher Jurist
Carl Gottfried Theodor Chladenius (1759–1837) Jurist, Dichter und Historiker;
 Martin Chladni (1669–1725), evangelischer Theologe

Außerdem:
 Chladni (Mondkrater), benannt nach Ernst Florens Friedrich Chladni
 (5053) Chladni, benannt nach Ernst Florens Friedrich Chladni

Siehe auch:
 Chladnische Klangfigur